C45 peut désigner :

 Mésothéliome, d'après la Classification internationale des maladies ;
 Motoconfort C45, une motocyclette du fabricant français Motobécane-Motoconfort ;
 Loi concernant le cannabis, une législation canadienne qui légalise le cannabis à des fins non médicales ;
 La galaxie NGC 5248 dans la constellation de Bouvier, notée C45 au Catalogue de Caldwell.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres